Братья Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Кевин Ульетт и Уэйн Блэк — не защищали свой титул, но Кевин принимал участие в соревнованиях и вместе с Полом Хенли дошёл до полуфинала, где уступил будущим триумфаторам.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Первый раунд)
  Кевин Улльетт /  Пол Хенли  (Полуфинал)
  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо (Третий раунд)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих (Второй раунд)
  Мартин Дамм /  Леандер Паес (Финал)
  Симон Аспелин /  Тодд Перри ''(Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Уэйн Артурс /  Стивен Хасс ''(Первый раунд)
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак ''(Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Уэсли Муди ''(Третий раунд)
  Юрген Мельцер /  Юлиан Ноул ''(Третий раунд)
  Хосе Акасусо /  Себастьян Прието ''(Третий раунд)
  Джордан Керр /  Трэвис Пэрротт ''(Третий раунд)
  Михал Мертиняк /  Доминик Хрбаты ''(Второй раунд)
  Томаш Бердых /  Цирил Сук ''(Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые